Процев'ят — українське прізвище.

Відомі носії:
 Процев'ят Тарас Іванович — український діяч, член президії Головного проводу КУН, науковець, кандидат історичних наук (1989), народний депутат України 2-го скликання.
 Процев'ят Марія Іванівна — українська співачка, диригент, педагог, громадська діячка, заслужена артистка України та народна артистка України.

Українські прізвища